Districte de Prigorodni, a la república d'Ossètia del Nord (Federació Russa)
 Districte de Prigorodni, a l'óblast de Sverlovsk (Federació Russa)